Die Thalgo Australian Women’s Hardcourt Championships 2000 waren ein Damen-Tennisturnier der WTA Tour 2000. Das Hartplatzturnier fand vom 31. Dezember 1999 bis 8. Januar 2000 in Gold Coast (Australien) statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2000
2000